Osoby o tym nazwisku:
 Alberto Paleari – włoski piłkarz
 Franciszek Paleari – katolicki duchowny